Rapture:

 Rapture — финская дум-метал-группа.
 The Rapture — американская рок-группа.
 Rapture — третий альбом финской дум-метал-группы Unholy.
 Rapture — пятый полноформатный альбом финской группы Impaled Nazarene.
 «Rapture» — песня группы Blondie.
 «Rapture» — сингл дэт-метал-группы Morbid Angel 1993 года.
 Rapture of the Deep — восемнадцатый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple.